Ляпуновка — название населённых пунктов в России:

 Ляпуновка — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Ляпуновка — деревня в Ухоловском районе Рязанской области.
 Ляпуновка — деревня в Плавском районе Тульской области.

См. также 

 Большая Ляпуновка
 Малая Ляпуновка